«Билл Хантер Мемориал Трофи» () — приз, ежегодно вручаемый лучшему защитнику Западной хоккейной лиги.

Назван в честь Билла Хантера — одного из основателей лиги. Хантер был владельцем, генеральным директором и главным тренером «Эдмонтон Ойл Кингз», и первым председателем правления новой лиги.

Победитель
Выделены игроки, также получавшие в этом сезоне трофей «Лучший защитник года CHL».

1 Выдавались отдельные награды для Восточного и Западного дивизионов.

См. также 
 Лучший защитник года CHL
 Макс Камински Трофи (OHL)
 Эмиль Бушар Трофи (QMJHL)

Ссылки 
 2006–07 WHL Guide, pg. 194

Награды Западной хоккейной лиги